Iizuka (飯塚) se může vztahovat k:

 Iizuka (Fukuoka) – město v prefektuře Fukuoka
 Masao Iizuka – japonský pilot, stíhací eso japonského císařského námořního letectva 
 Tokudži Iizuka – japonský pilot střemhlavých bombardérů císařského námořního letectva 
 Iizuka – most přes řeku Naka v Tokiu